Крсташи могу бити:

 Крсташи, ратници у крсташким ратовима
 Крижари, усташке формације након Другог свјетског рата

Види још

 Крсташ (вишезначна одредница)
 Крст (вишезначна одредница)